Такмичење у трци на 3.000 м са препрекама у мушкој конкуренцији на 7. Европском првенству у атлетици 1962. одржано је 14. и 16. септембра у Београду на стадиону ЈНА.

Титулу освојену у Стокхолму 1958, није одбранио Jerzy Chromik из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 такмичара из 18 земаља.

Рекорди 
{| class="wikitable" width=85%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Европског првенства 1962.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | Zdzislaw Krzyszkowiak || rowspan="3" | 
| rowspan="2" | 8.30.4
| rowspan="2" | Валч, Пољска 
| rowspan="2" | 10. август 1961.
|- 
| Европски рекорд|- 
| Рекорди европских првенстава| Jerzy Chromik
| 8:38,2
| Стокхолм, Шведска
| 22. август 1958.
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршетка Европског првенства 1962.
|-
| Рекорди европских првенстава
| Гастон Рулантс || 
| 8:32,6
| Београд, Југославија
| 16. септембар 1962.
|}

 Освајачи медаља 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама такмичари су били подељени у три групе. За финале су се квалификовали по 4 првопласирана из сваке група (КВ''').

Финале

Види још

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1962.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Европском првенству у атлетици на отвореном